Ла Тихера има више значења:

 Ла Тихера (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тихера (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Тихера (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Тихера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тихера (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Тихера (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тихера (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тихера (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тихера (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тихера (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Тихера, Сан Антонио ла Тихера (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тихера, Ла Лома (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тихера (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тихера (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тихера (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тихера (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тихера (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тихера (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тихера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тихера (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тихера (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тихера (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тихера (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Тихера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тихера (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тихера, Бенито Сервантес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тихера (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Тихера (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику